Miejscowości w USA:
 Kempton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Kempton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Tipton
 Kempton – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
Miejscowości Wielkiej Brytanii:
 Kempton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
Miejscowości w Australii:
 Kempton – miasto na Tasmanii